Андрей Тошев (1867—1944) — прем'єр-міністр Болгарії 1935 року. Також був ученим і дипломатом.
 Крум Тошев (1912—1976) — македонський славіст, македоніст і університетський професор.
 Мартін Тошев (* 1990) — болгарський футболіст.
 Тошев Облокул Тошевич (1932—2009) — академік, доктор економічних наук, професор.
 Стефан Тошев (1859—1924) — болгарський воєначальник, генерал піхоти.
 Турахон Тошев (1933 — ?) — Герой Соціалістичної Праці.
 Тошев Усмон Кудратович (* 1965) — радянський і узбецький футболіст.
 Юрій Тошев (1907—1974) — болгарський шахіст, чемпіон Болгарії.